Короле́вская морска́я пехо́та вое́нно-морско́го фло́та Вооружённых сил Великобрита́нии () — формирование военно-морских сил Вооружённых сил Великобритании.

Великобритания — одна из первых стран, в которой официально был утверждён такой род войск (сил), как морская пехота. Это произошло в 1664 году, когда король Карл II Стюарт приказал сформировать «полк морской службы».

Новый род сил получил в дальнейшем название «лёгкая морская пехота» («красная морская пехота»). Позже возник ещё один её род — артиллерия морской пехоты («голубая морская пехота»), которую составили артиллеристы-инструкторы, направленные на флот по указанию адмирала Нельсона для обучения корабельных орудийных расчётов.

В 1923 эти два рода сил были сведены в один, получивший название Британская королевская морская пехота. Во Вторую мировую войну из неё формировали части «командос», действовавшие в качестве ударных отрядов при высадке десантов на берег. Морская пехота активно использовалась во время войны за Фолклендские острова (1982) и войны в Ираке (2003—2010).

Назначение 
Королевская Морская пехота являет собой высокомобильные амфибийные силы постоянной готовности, способные действовать в любой точке земного шара и в любых климатических зонах. Королевская морская пехота Великобритании входит в состав военно-морских сил Великобритании.

Организация 
 3-я бригада специального назначения (3 Commando Brigade)
 40-й батальон специального назначения (40 Commando)
 42-й батальон специального назначения (42 Commando)
 45-й батальон специального назначения (45 Commando)
 43-й батальон специального назначения — группа защиты флота (43 CDO FPGPRM — 43 Commando Fleet Protection Group Royal Marines)
 Гарнизон Королевской морской пехоты Стоунхаус (Royal Marines Stonehouse)
 Группа поддержки командования десантных сил Великобритании (UK Landing Force Command Support Group)
 539-й штурмовой отряд морской пехоты (539 Assault Squadron Royal Marines)
 Полк материально-технического обеспечения (Commando Logistics Regiment)
 Приданные армейские подразделения:
 29-й полк Королевской артиллерии (29 Commando Regiment Royal Artillery)
 59-й отдельный батальон Королевских инженерных войск (59 Independent Commando Squadron Royal Engineers)
 131-й отдельный батальон Королевских инженерных войск (131 Independent Commando Squadron Royal Engineers)
 Учебный центр (Commando Training Centre)
 Отряд инструкторов по горной подготовке (Mountain Leader Training Cadre), учебный центр морской пехоты в Лимпстоне, Девон 
 Прочие подразделения морской пехоты:
 1-я штурмовая группа морской пехоты (1 Assault Group Royal Marines)
 Оркестровая служба морской пехоты (Royal Marines Band Service)
 Музыкальная школа морской пехоты (Royal Marines School of Music)
 Резервы морской пехоты (Royal Marines Reserves)
 Резерв морской пехоты Лондона (RMR London)
 CHATHAM
 PORTSMOUTH
 HENLEY
 Резерв морской пехоты Шотландии (RMR Scotland)
 GREENOCK
 DUNDEE
 EDINBURGH
 INVERNESS
 Резерв морской пехоты Бристоля (RMR Bristol)
 POLE
 PLYMOUTH
 LYMPSTONE
 CARDIFF
 Резерв морской пехоты Мерсисайда (RMR Merseyside)
 BIRMINGHAM
 MANCHESTER
 Резерв морской пехоты Тайн (RMR Tyne)

Вооружение и военная техника

Военная символика

Воинские звания и знаки различия

Генералы и офицеры

Подофицеры и солдаты

Знаки на головные уборы 
Знаки, используемые Королевской морской пехотой Великобритании, различаются в зависимости от воинского звания и вида головного убора. Особые знаки имеют музыканты Королевской морской пехоты.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Королевской Морской пехоты Великобритании
 Страница Музея Морской пехоты Великобритании
 Страница Оркестра Морской пехоты Великобритании
 История
 Structure of the Royal Marines 
 Combined Operations Insignia Speciments
 Королевская морская пехота 

Королевская морская пехота Великобритании
Вооружённые силы Великобритании